Toponímia:
 Molinet (Alier), municipi francès al departament de l'Alier
 Molinet (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 El Molinet (Bigues), antic molí del poble de Bigues (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Molinet (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània
 Objectes:
 Molinet de cafè, estri de cuina que serveix per a polvoritzar els grans de cafè just per a preparar infusions de cafè
 Molinet d'espècies, estri de cuina emprat per esmicolar i repartir algunes espècies
 Molinet de vent, joguina formada per una vareta de fusta a la que es clava una figura d'aspes que giren
 Astronomia:
 Galàxia del Molinet, galàxia espiral vista frontalment situada a la constel·lació de l'Ossa Major
 Galàxia del Molinet Austral, galàxia a la constel·lació de l'Hidra femella
 Miscel·lània:Carles Molinet
 Molinet (natació), tècnica de natació.